Hrušta (Mostar, BiH), naseljeno mjesto u gradu Mostaru, BiH
 Hrušta (Nevesinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Nevesinje, BiH